Этока:

 Этока — река, Ставропольский край
 Этока — село, Предгорный район, Ставропольский край